De Generaal (gebouw), een voormalig kantoorgebouw in Rijswijk
De generaal (hoorspel), een Nederlands hoorspel uit 1976
De generaal (nummer), een liedje van Lenny Kuhr
De Generaal (strip), een Nederlandse strip van Peter de Smet
De Generaal (dienstwoning), een rijksmonument in Nederland
Rinus Michels (1928-2005), een Nederlands voetballer en voetbalcoach met als bijnaam "De Generaal"

Zie ook 
Generaal